Medaljefordelingen ved sommer-OL 1952 gav medaljer til 43 af de 69 deltagende nationer.

Kilde
International Olympic Committee – Helsinki 1952 Medaljetabel

Sommer-OL 1952
1952